Sachsenham ist der Ortsname von

 Sachsenham (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Sachsenham (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern